Aksnes bezeichnet:

 (2067) Aksnes, ein Asteroid des Hauptgürtels

folgende Personen tragen den Namen Aksnes:

 Aurora Aksnes (* 1996), norwegische Sängerin, siehe Aurora (Sängerin)
 Gunnar Aksnes  (1926–2010), norwegischer Chemiker, Autor und Hochschullehrer 
 Harald Aksnes (* 1983), norwegischer Fußballspieler
 Joar Aksnes (* 1962), norwegischer Musiker und Songschreiber
 Kaare Aksnes (* 1938), norwegischer Astronom
 Karl Edvard Aksnes (* 1942), norwegischer Politiker
 Lars Aksnes (* 1947), norwegischer Ingenieur
 Marit Aksnes Aase (* 1947), norwegische Politikerin
 Mikael Aksnes-Pehrson (* 1998), norwegischer Schauspieler und Synchronsprecher 
 Øystein Aksnes (* 1991), norwegischer Fußballspieler